

Arte 
Capriccio – in ambito artistico, opera deliberatamente contraria alle regole etiche o formali o talvolta ermetica
Capriccio – in architettura, costruzione volutamente stravagante o frivola
Capriccio – genere pittorico
Il Capriccio – residenza realizzata da Antoni Gaudí a Comillas

Film
Capriccio – film del 1938 diretto da Karl Ritter
Capriccio – documentario del 1967 diretto da Ole Askman
Capriccio – cortometraggio del 1969 diretto da Zoltán Huszárik
Capriccio – film del 1987 diretto da Tinto Brass
Capriccio – film tv dall'opera di Richard Strauss del 1993 diretto da Peter Maniura
Capriccio – film tv dall'opera di Richard Strauss del 2004 diretto da François Roussillon
Capriccio – film tv del 2005 diretto da Uli Mittelbach

Musica 
Capriccio – in ambito musicale, composizione caratterizzata da una certa libertà di realizzazione
Capriccio – opera lirica di Richard Strauss
 Capriccio – composizione per pianoforte di Milij Alekseevič Balakirev
 Capriccio – composizione per pianoforte e orchestra di Igor Stravinskij

Televisione 
Capriccio – programma televisivo con Alba Parietti del 1999

Psicologia 
 Capriccio – comportamento tipico dei bambini

Pagine correlate 
 Capricciosa
 Capricci

Altri progetti